Le trophée des Sprinters est une course cycliste sur piste française disputée généralement au mois de septembre sur le vélodrome Marcel-de La Provôté à Couëron, en région Pays de la Loire. Créée en 1994, elle est organisée par le Véloce Sport couëronnais.

Histoire 

C’est un jour de septembre 1994 qu’allait naître sur le vélodrome de Couëron, le trophée des Sprinters.

L’engouement populaire pour cette manifestation permet de réunir d’année en année entre  et  sur le vélodrome.

Cette compétition inscrite au calendrier national de la Fédération française du cyclisme est de renommée internationale. Tous les champions Français y ont participé, Florian Rousseau, Arnaud Tournant, Grégory Baugé, François Pervis, Félicia Balanger, et de nombreux étrangers tels Théo Boss, Harrie Lavreyssen, Jeffrey Hoogland (Pays Bas), Maximilian Levy, Stefan Bötticher (Allemagne), Teun Mulder, Chiappa.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Compétition de cyclisme sur piste